Раше́вский — фамилия:

 Рашевский, Александр Ефимович (1908—1977) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Рашевский, Владимир Валерьевич (род. 1973) — российский экономист, банкир и управляющий энергетическими компаниями.
 Рашевский, Дмитрий Владимирович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Рашевский, Иван Фёдорович (1831—1897) — педагог, директор Петровского коммерческого училища, преподаватель русского языка детям Александра III.
 Рашевский, Константин Николаевич (1874—1956) — российский математик-педагог.
  (1899—1972) — американский биофизик российского происхождения.
 Рашевский, Пётр Константинович (1907—1983) — советский математик.

См. также 
 Рашевская
 Райшев